Sadler's Wells peut désigner :
 Sadler's Wells Theatre, l'un des plus anciens théâtres de Londres
 Sadler's Wells, un cheval de course.